Lilla helgonet kan syfta på:

 Lilla helgonet – en operett i två akter av Florimond Hervé

Filmer
 Lilla helgonet (film, 1919) – USA, originaltitel Spotlight Sadie
 Lilla helgonet (film, 1931) – Frankrike och Tyskland, originaltitel Mam'zelle Nitouche
 Lilla helgonet (film, 1944) – Sverige
 Lilla helgonet (film, 1954) – Frankrike och Italien, originaltitel Mam'zelle Nitouche
 Lilla helgonet (film, 1963) – Danmark, originaltitel Frøken Nitouche